Wereldkampioenschap shorttrack (individueel) (1981–heden)
 Wereldkampioenschap shorttrack (teams) (1991–2011)
 Wereldkampioenschappen shorttrack junioren (1994–heden)